Il Casale ima više značenja:
 Il Casale, Ancona
 Il Casale, Firenze
 Il Casale, Mantua
 Il Casale, Pistoia